Pinjin alakban Peng Bo:

 Peng Po (1962) kínai síkvízi kajakozó, olimpikon (1984)
 Peng Po (1981) világbajnok kínai műugró (2001)